

Geografia
 Saint-Guiraud – comune francese situato nel dipartimento dell'Hérault

Persone
 Ernest Guiraud (1837-1892) – compositore francese
 Paul Guiraud (1850-1907) – storico francese